Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolás Lapentti che ha battuto in finale Lleyton Hewitt 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Todd Martin (secondo turno)
 Gustavo Kuerten (quarti di finale)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Tommy Haas (secondo turno)
 Nicolás Lapentti (Campione)
 Cédric Pioline (secondo turno)
 Vince Spadea (semifinali)

 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Albert Costa (secondo turno)
 Mariano Zabaleta (terzo turno)
 Sébastien Grosjean (terzo turno)
 Lleyton Hewitt (finale)
 Andrij Medvedjev (secondo turno)
 Marat Safin (secondo turno)
 Magnus Larsson (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1999